Johan Cornelius Krieger er navnet på flere personer:

 Johan Cornelius Krieger (arkitekt) (1683-1755) – dansk kgl. bygmester
 Johan Cornelius Krieger (1725-1797) (1725-1797) – dansk søofficer
 Johan Cornelius Krieger (1756-1824) (1756-1824) – dansk søofficer
 Johan Cornelius Krieger (1818-1894) (1818-1894) – dansk officer
 Johan Cornelius Krieger (1917-1984) (1917-1984) – dansk officer og brigadechef

Lignende navne:
 Johan Wilhelm Cornelius Krieger (1788-1857) – dansk søofficer
 Johannes Krieger (1773-1818) – dansk søofficer